

Patronymes 
Zamolodtchikov (masculin ; ) ou Zamolodtchikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Zamolodtchikov (1952-), physicien russe
 Alexeï Zamolodtchikov (1952-2007), physicien russe, frère jumeau du précédent
 Elena Zamolodtchikova (1982-), gymnaste russe

Patronyme russe